Cần Đước (huyện)
 Cần Đước (thị trấn)